Amphimedon (dierengeslacht)
Amphimedon (mythologie)